Överbosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Överbosjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,  (19,7 ha)
Överbosjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (17,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn